South Point (engl. für Südpunkt oder Südspitze) steht für:

 South Point (Australien), den südlichsten Punkt des australischen Festlands
 South Point, den südlichsten Punkt von Hawaiʻi, Vereinigte Staaten, siehe Ka Lae
 South Point (Deception Island), Südspitze von Deception Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis
 South Point (Manypeaks), Landspitze bei Manypeaks, Western Australia
 South Point (Maryland), einen Ort in Maryland, Vereinigte Staaten
 South Point (Moe Island), Südspitze von Moe Island, Südliche Orkneyinseln, Antarktis
 South Point (Nanarup), Landspitze im Two Peoples Bay Nature Reserve, Western Australia
 South Point (Ohio), einen Ort in Ohio, Vereinigte Staaten
 South Point (Spielbank), ein Hotel und Casino in Las Vegas